Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Яна Новотна, взявши реванш за поразку у фіналі турніру попереднього року.

Новотна виграла титул, у фіналі перемігши Наталі Тозья з рахунком 6–4, 7–6(7–2). Для Новотної це була перша перемога у фіналі Вімблдону, яку вона здійснила з третьої спроби. Наступною чеською спортсменкою, яка змогла здобути титул на одному з турнірів Великого шолома, стала Петра Квітова, яка виграла Вімблдон 2011.

Фінал 1998 року став першим за Відкриту еру фіналом турнірів Великого шолома від часів Відкритого чемпіонату Австралії 1980, коли жодна з його учасниць не була раніше переможницею одного з таких турнірів. Наступного разу це трапилося на Вімблдоні 2013.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт (чвертьфінал)
  Яна Новотна (переможниця)
  Штеффі Граф (3 коло)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Вінус Вільямс (чвертьфінал)
  Кончіта Мартінес (3 коло)
  Аманда Кетцер (2 коло)
  Іріна Спирля (4 коло)
  Марі П'єрс (1 коло)
  Анна Курнікова (знялася)
  Патті Шнідер (2 коло)
  Сандрін Тестю (4 коло)
  Домінік Ван Рост (4 коло)
  Наталі Тозья (фінал)

Анна Курнікова знялась знялась через травму великого пальця. Її замінила щасливий лузер Лілія Остерло.

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1998 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір